Гор Элязя́н (; 1 июня 1991, Ереван) — армянский футболист, вратарь клуба «Лори».

Клубная карьера 
Элязян начал заниматься футболом с 12—13 лет в одной из школ Олимпийского резерва Малатии, куда ходил вместе со своим братом. На первой же тренировке решил для себя, что будет играть исключительно на вратарской позиции. Потому как, играя с ребятами во дворе, Элязян всегда стоял в воротах.

Игру Элязяна заприметил один из тренеров, работавших по совместительству и в этой школе и в «Бананце», который предложим перейти к нему в клуб. Спустя полгода (за это время Элязян тренировался и был постоянно перед взором тренерского штаба) Элязяну предложили подписать контракт, который был подписан обеими сторонами. Первый же сезон провёл за дубль в первенстве Первой лиги. Затем игровая карьера в «Бананце» пошла на спад. Игра у Элязяна не складывалась. Но в этот момент из воссозданного «Импульса» поступает предложение, на которое Элязян ответил согласием.

Первые два сезона Элязян провёл за дубль Первой лиге. Начало сезона 2011 также началось в дубле, однако невнятная игра двух вратарей первой команды заставило тренерский штаб внести коррективы. Элязян был переведён в основу. Дебют состоялся 11 июня в гостевом матче против «Бананца». В розыгрыше Кубка 2011/12 вместе с командой дошёл до финала, в котором потерпел поражение от гюмрийского «Ширака» со счётом 0:1.

Достижения 
 «Импульс»
 Финалист Кубка Армении: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Лори»